Григо́рий Бори́сов: Борисов, Григорий — ростовский зодчий XVII века.
 Борисов, Григорий Григорьевич (1924—2019) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Борисов, Григорий Иванович (Старый; 1880—1937) — участник революционного движения в Молдавии и на Украине, революционер, партийный и государственный деятель.
 Борисов, Григорий Ильич (1899—1942) — советский художник, автор киноплакатов, работавший в соавторстве с Николаем Прусаковым.